El Pont ist Namensbestandteil von mehreren Orten in Katalonien (Spanien)

 El Pont de Suert, Stadt in der Provinz Lleida
 El Pont d’Armentera, eine Gemeinde in der Provinz Tarragona

Siehe auch:
 El Punt